Ca' di Sopra ima više značenja:
 Ca' di Sopra, Piacenza
 Ca' di Sopra, Vicenza